Gaio Claudio Crasso Inregillense Sabino – console nel 460 a.C.
Gaio Claudio Canina – console nel 285 a.C. e nel 273 a.C.
Gaio Claudio Nerone – console nel 207 a.C.
Gaio Claudio Glabro – pretore nel 73 a.C.
Gaio Claudio Pulcro – pretore nel 56 a.C.
Gaio Claudio Marcello (minore) – console nel 50 a.C.
Gaio Claudio Marcello (maggiore) – console nel 49 a.C.